Weilen ist der Name von:

 Weilen unter den Rinnen, Gemeinde im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg

Weilen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Weilen (1863–1918), österreichischer Literaturhistoriker
 Helene Weilen (1898–1987), österreichischen Schriftstellerin
 Joseph von Weilen (1828–1889), österreichischer Schriftsteller